Fez steht für:

 eine alternative Schreibweise für die Stadt Fès (arabisch ) in Marokko
 eine arabisch-türkische Kopfbedeckung in der Form eines stumpfen Kegels aus rotem Filz mit Quaste, siehe Fes (Kopfbedeckung)
 Fez (Computerspiel), benannt nach der Kopfbedeckung des Protagonisten, die ihm seine Fähigkeiten verleiht
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Spaß, Ulk, Unsinn („Fez machen“)
 eine Figur in der Fernsehserie Die wilden Siebziger

FEZ steht für:
 FEZ (Band), Jazz-Band in der DDR
 Feuerwehreinsatzzentrale, siehe  Leitstelle #Notfalldienste
 Flughafen Fès-Saïss, südlich der marokkanischen Stadt Fès, im Ort Saïss nach dem IATA-Code
 Freizeit- und Erholungszentrum in der Berliner Wuhlheide
 Frühester Endzeitpunkt in der Netzplantechnik
 Zentrale Forschung und Entwicklung oder Forschungs- und Entwicklungszentrum
 Fighter Engagement Zone, Einsatzraum für Kampfflugzeuge in der Luftverteidigung
 Bahnhof Erzhausen (DS100-Code)
 Forum Energie Zürich, Schweizer Fachverein

F.E.Z. steht für:
 Fabrik elektrischer Zünder GmbH, in Troisdorf (wieder ab) 1927, zumindest bis Fusion 1936

Siehe auch:

FEZ